Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Kopczyński – polski filolog, anglista
 Andrzej Kopczyński – funkcjonariusz SB, w 1976 przeszedł na stronę państw zachodnich
 Jacek Kopczyński – polski aktor
 Jan Kopczyński – polski prawnik
 Janusz Kopczyński (ur. 1953) – polski oboista i pedagog
 Krzysztof Kopczyński – polski filmowiec, wykładowca
 Onufry Kopczyński – rzymskokatolicki duchowny, poeta, pedagog, językoznawca
 Stanisław Kopczyński – polski lekarz i działacz społeczny
 Wawrzyniec Kopczyński – polski historyk sztuki

Zobacz też
 Kopczyńska